Б'я́нка (, «біла») — жіноче особове ім'я італійського походження. Споріднене з , що походить від  (білий).

Відомі носії імені:
 Б'янка (уроджена Тетяна Едуардівна Ліпницька, ;  1985) — білоруська і російська R&B-виконавиця.
 Б'янка Андреєску (;  2000) — канадська тенісистка румунського походження.
 Б'янка Балті (;  1984) — італійська модель.
 Б'янка Брі (, уроджена Б'янка Ван Варенберг, ;  1990) — американська акторка, сценарист і продюсер.
 Б'янка Буша (;  1994) — сербська волейболістка, олімпійська медалістка (2016).
 Б'янка Волкден (;  1991) — британська тхеквондистка, олімпійська медалістка (2016).
 Б'янка Джаггер (, уроджена Б'янка Перес-Мора Масіас, ;  1945) — нікарагуанська та британська правозахисниця, адвокат.
 Б'янка Залевська (;  1979) — польська журналістка.
 Б'янка Кайліч (;  1977) — американська акторка.
 ; ;  1979) — американська телевізійна акторка.
 Б'янка Марія Вісконті (; 1425—1468) — герцогиня Міланська у 1450—1468 роках.
 Б'янка Найт (;  1989) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2012).
  (;  1994) — американська співачка, авторка пісень і акторка.
 Б'янка Фарелла (;  1992) — канадська регбістка, олімпійська медалістка (2016).

Інше 
  Б'янка — внутрішній супутник Урана. Названо на честь героїні з п'єси Вільяма Шекспіра «Приборкання норовливої»

Примітки